Die 7. Champions Trophy der Damen im Hockey fand vom 10. bis zum 19. Juni 1999 in Brisbane statt. Die australische Auswahl konnte den Titel zum fünften Mal in Folge erlangen.

Teilnehmer 

   (Weltmeister 1998, Olympiasieger 1996, Gastgeber und Titelverteidiger)
    (Vizeweltmeister, Olympiadritter)
  (Olympiazweiter)
   (Dritter der Weltmeisterschaft)
   (Vierter der Weltmeisterschaft)

Ergebnisse

Finalrunde

Weblinks 
 hockey.de

1999
Hockey 1999
Sportveranstaltung in Brisbane
Hockeywettbewerb in Australien